Hrabstwo Roger Mills – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma, nazwane celem uhonorowania senatora Rogera Q. Millsa

 Roger H. Mills (1813–1881) – amerykański prawnik i polityk
 Roger Q. Mills (1832–1911) – amerykański polityk, kongresmen i senator z Teksasu
 Roger Mills (1919–1988) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Mills
 Roger Mills (ur. 1942) – brytyjski badmintonista
 Roger Mills (ur. 1948) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz
 Roger Mills (ur. 1950) – brytyjski żużlowiec
 Roger W. Mills (ur. 1951) – brytyjski ekonomista